Jalovec může být:

 jalovec – rod rostlin z čeledi cypřišovité (Cupressaceae)
 jalovec obecný (Juniperus communis)
 jalovec chvojka (Juniperus sabina)
 Jalovec (hora) – vrchol v Julských Alpách
 Jalovec (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Třebíč
 Jalovec (okres Liptovský Mikuláš) – slovenská obec
 Jalovec (okres Prievidza) – slovenská obec

příjmení osob
 Alois Jalovec (1867–1932) – český kameraman
 Kateřina Jalovcová – česká operní pěvkyně

Podobné názvy 
 Janovec

Rozcestníky - příjmení